Kryddbuskeväxter (Calycanthaceae), en familjen med växter i östra Asien och Nordamerika. 

Familjen består av städsegröna eller lövfällande buskar och träd. Grenarna är ofta fyrkantiga. Bladen är enkla, motsatta och aromatiska. Blommorna är tvåkönade, toppställda på sidoskott. Hyllebladen är talrika och inte differentierade i foder- och kronblad. Frukten är en nöt.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

 Angiosperm Phylogeny Website

Trikolpater